Томс () — английская фамилия. Известные носители:
 Томс, Билли (1895—19??) — ирландский футболист.
 Томс, Лоренс (род. 1980) — фиджийский горнолыжник, участник Зимних Олимпийских игр.
 Томс, Лотар (1956—2017) — восточногерманский трековый велогонщик.
 Томс, Роберт Фишер (1823—1904) — британский зоолог.
 Томс, Трейси (род. 1975) — американская актриса.
 Томс, Фредерик (1885—?) — канадский гребец.